Крупно́в — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Крупнов, Алексей Григорьевич (1919—1994) — командир орудия, полный кавалер ордена Славы.
 Крупнов, Анатолий Германович (1965—1997) — российский бас-гитарист, автор песен, вокалист.
 Крупнов, Андрей Фёдорович (1934—2022) — советский и российский физик.
 Крупнов, Евгений Игнатьевич (1904—1970) — советский археолог.
 Крупнов, Юрий Васильевич (род. 1961) — российский государственный, политический и общественный деятель, писатель, публицист.